Plaats in Indonesië
 Sindangjaya (Ketanggungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Sindangjaya (Cabangbungin), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sindangjaya (Cikalong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sindangjaya (Cipanas), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sindangjaya (Ciranjang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java